Rodoguna ili Rodogina može biti:
 supruga Histaspa i mati Darija I.
 kći Kserksa I.
 kći Artakserksa II., supruga Oronta I., osnivača dinastije Orontida
 Rodoguna Partska, kći partskog kralja Mitridata I., sestra Fraata II. Bila je supruga seleukida Dmitra II. Nikatora, onda zatvorenika Parta, koji se već prethodno oženio Kleopatrom Teom, kćerju Ptolomeja VI. Filometora, kralja Egipta.
 Drugi brak izazvao je Kleopatrinu ljubomoru i bio je razlog nasilja. To je motiviralo Pierrea Corneillea za napisati 1644. njegovu tragediju Rodoguna. Istoimenu tragediju napisao je 1646. Gabriel Gilbert.